Buddenhagen ist der Name folgender Orte:
 Buddenhagen (Meyenburg), Gemeindeteil der Stadt Meyenburg im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Buddenhagen (Sassnitz), Ortsteil der Stadt Sassnitz in Mecklenburg-Vorpommern
 Buddenhagen (Wolgast), Ortsteil der Stadt Wolgast im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Buddenhagen ist der Familienname von:
 Hermann Buddenhagen (1887–1965), deutscher Lehrer, Autor und Verlagslektor